NHL — серия симуляторов хоккея, которая разрабатывается студией EA Canada, входящей в состав корпорации Electronic Arts. Игры издаются под брендом EA Sports™, каждый год выходит новое издание, включающее в себя изменения, произошедшие в хоккейном мире за год.

Ядро каждой игры составляет Кубок Стэнли и участвующие в нём команды. Самая первая версия игры была в двух вариантах: в одном были только национальные сборные, включая сборную СССР, а в другом — клубные команды NHL. Далее в NHL 97 впервые в одной игре были представлены как клубы NHL, так и национальные сборные: Канада, США и Россия.

Игры серии

Ссылки